Список музеев Манчестера:

Манчестер